Faces of Death — дебютный студийный альбом хип-хоп-группы Bone Thugs-N-Harmony (на то время — B.O.N.E Enterpri$e). Альбом был выпущен в 1993 году. В 1995 году было переиздание.

Список композиций 

Дебютные альбомы 1993 года
Альбомы 1993 года
Альбомы Bone Thugs-n-Harmony